Der 5. Türkvizyon Song Contest findet wahrscheinlich 2023 unter der Bezeichnung Türkvizyon 2023 () statt und soll voraussichtlich in Bursa ausgetragen werden.

Austragungsort 
Als Austragungsort wurde im Vorfeld die von Aserbaidschan im Verlauf des Kriegs um Bergkarabach 2020 zurückeroberte Stadt Şuşa vorgeschlagen und im Abspann des Wettbewerbs 2020 offiziell bestätigt. Tatsächlich sollte Şuşa im Jahr 2022 als "Kulturhauptstadt der turksprachigen Welt" ausgezeichnet werden, weshalb eine Austragung des Wettbewerbs 2022 als sehr wahrscheinlich galt. Schlussendlich wurde jedoch Bursa mit diesem Titel ausgezeichnet.

Laut einer Quelle hätte dieser Wettbewerb bereits 2021 in der kasachischen Stadt Türkistan stattfinden sollen. Es wurde allerdings kein gezieltes Datum genannt. Die Internetseite des Veranstalters () bestätige dies allerdings nicht. Am Ende kam es nicht zu dieser Veranstaltung.

Am 19. April 2022 gab der verantwortliche Fernsehsender TMB TV bekannt, dass der Wettbewerb in Zusammenarbeit mit Türksoy in Bursa stattfinden werde.

Teilnehmer 

Es haben noch keine Länder, Regionen und Volksgruppen ihre Teilnahme bestätigt.

Folgende Gebiete nahmen bisher teil:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uiguren Kasachstans
 
 

Folgende Gebiete haben in der Vergangenheit erfolglos eine Teilnahme angestrebt:

Einzelnachweise 

2023
Musikwettbewerb 2023
Veranstaltung in der Türkei
Musik (Türkei)